Юния Прима () е римлянка, живяла през 1 век пр.н.е.

Произход и брак 
Дъщеря е на Децим Юний Силан (консул 62 пр.н.е.) и Сервилия Цепиона. Сестра е на Юния Секунда и Юния Терция и полусестра на Марк Юний Брут, един от по-късните убийци на Гай Юлий Цезар. Тя е племенница на Катон Млади.

Юния се омъжва за Публий Сервилий Исаврик, който е консул при Цезар през 48 пр.н.е. и по-късно се застъпва за Октавиан.

Жени от Древен Рим
Юнии